

Patronyme 

 Alexandre Bakounine (1768-1854), diplomate, militaire et poète russe ;
 Mikhaïl Bakounine (1814-1876), son fils, révolutionnaire anarchiste russe.